Wernherus ist der Name folgender Personen:

 Werner I. (Abt von St. Blasien) († 1068), von 1045 bis 1068 Abt im Kloster St. Blasien im Südschwarzwald
 Werner von Merseburg (lateinisch Wernherus; † 1093), Bischof von Merseburg von 1063 bis 1093